Авела́нш (, , «ліщини, лісові горіхи») — власна назва.

Топоніми

Авеланш-де-Каміню
 Авеланш-де-Сіма
 Каштру-де-Авеланш — парафія.